De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1988 werden op 30 en 31 januari 1988 gereden op de Internationale Schaatsbaan Taereung te Seoel (Zuid-Korea).

De Japanse Emi Tanaka en de Oost-Duitser Michael Spielmann werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1988
Schaatsen in Zuid-Korea
Sportevenement in Seoel
 1988
Schaatsen